Jan De Volder (historicus)
Jan De Volder (televisiepresentator)